Blundell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Herbert Weld Blundell
 Herbert J. Blundell